V-Klasse steht für:
 Mercedes-Benz V-Klasse, Kleinbus-Modellreihe der Marke Mercedes-Benz
 V-Klasse, Klasse von Zerstörern der Royal Navy, siehe V- und W-Klasse #Die V-Klasse
 V-Klasse, britische Zerstörerklasse, siehe S- bis W-Klasse
 Arklow-V-Klasse, zwei Küstenmotorschiffsklassen der Reederei Arklow Shipping
 Arklow-V-Klasse (1989)
 Arklow-V-Klasse (2015)
 alte Maersk-V-Klasse, Containerschiffstyp, siehe Sietas Typ 170
 neue Maersk-V-Klasse, Containerschiffstyp, siehe OMT 3600

Siehe auch:
 Klasse V (Begriffsklärung)
 V-Modell, Vorgehensmodell in der Softwareentwicklung